Corrente - em inglês, chain
Ou ainda:
 Ernst Chain - um bioquímico alemão de origem judaica
 Chains (canção de Cookies) - composta por Gerry Goffin e Carole King
 Chains (canção de Nick Jonas)

Desambiguação